Hr.Ms. Van Amstel kan verwijzen naar drie schepen van de Koninklijke Marine, die vernoemd zijn naar Jan van Amstel. Jan van Amstel was een kapitein en commandeur in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Twee van deze schepen waren ook naamgevers voor een klasse.

Schepen
 Hr.Ms. Jan van Amstel (1937), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Van Amstel (1950), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Van Amstel (1993), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse.

Scheepsklassen
 Jan van Amstelklasse, een klasse van mijnenvegers bij de Nederlandse marine.
 Van Amstelklasse, een klasse van fregatten bij de Nederlandse marine